Hafnarfjördur kan syfta på följande platser:

Island 

 Hafnarfjörður, Höfuðborgarsvæði, 
 Hafnarfjörður (vik), Höfuðborgarsvæði, 

Robotskapade Islandförgreningar